Keota désigne :

 Keota, un village du district de Pirojpur.

 Keota, une ville du Colorado ;
 Keota, une ville de l’Iowa ;
 Keota, une ville du Missouri ;
 Keota, une ville de l’Oklahoma.